

Persone 
Franco Farid Pérez – calciatore argentino nato nel 1998.
Franco Marcelo Pérez Portillo – calciatore uruguaiano nato nel 2001.